Politze ist der Nachname von:

 Marc Politze (* 1977), deutscher Wasserballspieler
 Stefan Politze (* 1965), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Police